Alcyonacea är en ordning av koralldjur som beskrevs av Jean Vincent Félix Lamouroux 1816. Enligt Catalogue of Life ingår Alcyonacea i klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Octocorallia, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Alcyonacea 2935 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Se även
Hornkoraller

Källor

Externa länkar 

Koralldjur